Romani steht für:

 Romani, die Sprache der Roma
 Romani (Fahrradhersteller), italienischer Fahrradhersteller

Romani oder Romaní ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Romani (1934–2003), italienischer Schwimmer
 Archie San Romani (1912–1994), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer
 Carlo Romani (1824–1875), italienischer Komponist
 Clemente Romani (um 1710–1763), italienischer Sprachlehrer
 Darlan Romani (* 1991), brasilianischer Kugelstoßer
 Felice Romani (1788–1865), italienischer Autor und Librettist
 Florencio Coronado Romaní (1908–2006), peruanischer Bischof von Huancavélica
 Giancarlo Romani Adami (* 1933), italienischer Filmschaffender und Maler
 Hugo Romani (1919–2016), argentinischer Sänger
 Juan de Borja Lanzol de Romaní (1446–1503), Kardinal der katholischen Kirche
 Juan de Borja Llançol de Romaní (1470–1500), Kardinal der katholischen Kirche
 Juana Romani (1869–1923), italienische Malerin
 Paolo Romani (* 1947), italienischer Politiker und Publizist
 Pedro Luis de Borja Llançol de Romaní (1472–1511), Kardinal der katholischen Kirche
 Pietro Romani (1791–1877), italienischer Dirigent, Komponist und Musikpädagoge
 Riccardo Romani (* 1987), italienischer Biathlet

Siehe auch:
 Castelli Romani
 Ludi Romani
 Romany
 Rommani